Centro de Alto Rendimiento (CAR) puede referirse a:

Centro de Alto Rendimiento (España).
Centro de Alto Rendimiento (Chile), ubicado en Ñuñoa, Santiago (Chile).
Centro de Alto Rendimiento (Colombia), ubicado en Bogotá (Colombia).
Centro de Alto Rendimiento (Venezuela), ubicado en Los Robles, Nueva Esparta (Venezuela).
Centro de Alto Rendimiento de Voleibol de Lima, ubicado en Lima (Perú).